Александр Маначинский:
 Маначинский, Александр Федотович (род. 1942) — советский архтитектор.
 Маначинский, Александр Фёдорович (1958—2020) — советский и украинский спортсмен и тренер.